Benthin ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Benthin, deutscher Fußballspieler und Fußballtrainer
 Manuel Benthin (* 1979), deutscher Fußballspieler 
 Michael Benthin (* 1958), deutscher Schauspieler
 Rainer Benthin (* 1961), deutscher Politikwissenschaftler und Publizist
 Steffen Benthin (* 1970), deutscher Fußballspieler und Polizist
 Steve Benthin (* 1982), deutscher Bodybuilder
 Walther Benthin (1882–1950), deutscher Gynäkologe und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Benthien